Кубок УЕФА 2002/2003 годов — 32-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся на «Олимпийском стадионе» в Севилье 21 мая 2003 года. Обладателем кубка стал «Порту», в финале со счётом 3:2 обыгравший «Селтик». Португальская команда стала первой в истории выигравшей финал по «правилу серебряного гола».

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Кубке УЕФА 2002/2003 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1996/1997 до сезона 2000/2001 включительно.

В связи с конфликтной ситуацией футбольных клубов и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана результаты чемпионата Азербайджана сезона 2001/2002 годов не были признаны УЕФА, и азербайджанские клубы не были допущены к участию в Кубке УЕФА сезона 2002/2003 годов. Места представителей Азербайджана заняли клубы Казахстана, чья федерация футбола в том году присоединилась к УЕФА.

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2002/2003 приняли участие 145 команд из 51 ассоциации УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2000/2001:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Турция и Греция): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 49: 2 команды (1 команда от Лихтенштейна)
 Ассоциации, занявшие места с 50 по 51 (Сан-Марино и Андорра): 1 команда

Вне указанных квот в турнире имели право принимать участие следующие команды:
 3 команды из стран, победивших в конкурсе Fair-Play по итогам сезона-2001/2002
 3 победителя Кубка Интертото 2002
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2002/2003
 8 клубов, занявших третьи места в первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2002/2003

Квалификационный раунд
 2 чемпиона ассоциаций Сан-Марино и Андорра
 31 обладатель кубка из ассоциаций 19-49 мест
 33 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 16-49 мест (кроме Лихтенштейна)
 13 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 9-21 мест
 3 клуба из стран-победителей конкурса Fair-Play
Первый раунд
 41 клуб, победивший в квалификационном раунде
 18 обладателей кубка из ассоциаций 1-18 мест
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 7-8 мест (Турция и Греция)
 5 клубов, занявшие четвёртые места в ассоциациях 4-8 мест
 8 клубов, занявшие пятые места в ассоциациях 1-8 мест (от Франции — обладатель Кубка Лиги)
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях 1-3 мест (Испания, Италия и Англия, от Англии — обладатель Кубка Лиги)
 3 победителя Кубка Интертото 2002
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2002/2003
Второй раунд
 48 клубов, победивших в первом раунде
Третий раунд
 24 клуба, победивших во втором раунде
 8 клубов, занявших третьи места на первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2002/2003
Четвёртый раунд
 16 команд, победивших в третьем раунде
Плей-офф
 8 команд, победивших в четвёртом раунде, играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-е: место в национальном чемпионате
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 1ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе
 О-3: проигравшие в третьем квалиффикационном раунде

Квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 15 августа, ответные 29 августа 2002 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Основной турнир

Первый раунд 
Первые матчи прошли 17 сентября, ответные 3 октября 2002 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи прошли 31 октября, ответные 14 ноября 2002 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/16 финала 
Первые матчи прошли 28 ноября, ответные 12 декабря 2002 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Первые матчи прошли 20 февраля, ответные 27 февраля 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Первые матчи прошли 13 марта, ответные 20 марта 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи прошли 10 апреля, ответные 24 апреля 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2002/03 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 2002/03 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 2002/03 на сайте RSSSF

Сезон 2002/03
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году